Condorcet se puede referir a:

 Condorcet (Drôme), una comuna de Drôme, Francia.
 Nicolas de Condorcet o marqués de Condorcet (1743-1794), filósofo, matemático e historiador francés.
 Método de Condorcet, un sistema de votación.
 Paradoja de Condorcet, la posibilidad de no tener un ganador de Condorcet como resultado de dependencias cíclicas.
 Liceo Condorcet, un liceo de París, bautizado en honor a Nicolás de Condorcet.
 '''Condorcet (cráter), un cráter lunar.